Præfiks har flere specialiseringer:
 Præfiks - hovedbetydning
 SI-præfiks
 Binært præfiks
 Præfiks (talord)

Se også 
 Suffiks
 Infiks